Дзьо (зброя)
Дзьо (міра)